Дашковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дашковцы — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Украина 
 Дашковцы — село в Литинском районе Винницкой области.
 Дашковцы — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Дашковцы — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.